Минстер може бити:

 Минстер (регион), регион у Њемачкој
 Минстер (град), град у Њемачкој
 Минстер (Дибург), општина у њемачкој савезној држави Хесен
 Минстер (Лех), општина у њемачкој савезној држави Баварска
 Минстер (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Манстер, област у Ирској